{{Достопримечательность
|Русское название        = Сахновское городище
|Оригинальное название   = 
|Изображение             = 
|Подпись изображения     = 
|Ширина изображения      = 
|Тип                     = Городище
|Статус                  = Археологический памятник
|Цвет                    = Украина
|Страна                  = Украина
|Название местоположения = Область
|Местоположение          = Черкасская
|Координаты              = 49.5467/N/31.4353/E
|Первое упоминание = 
|Состояние =
|Позиционная карта = Украина
}}Сахновское городище''' — городище в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины. Расположено около села Сахновка.

Здесь найдено поселение зарубинецкой культуры и три раннеславянские деревни VII—VIII веков (остатки жилищ, многочисленные орудия труда, посуда, украшения и др.). Также найдены остатки укрепленного двора — княжеского замка, который был разрушен во время татаро-монгольского нашествия, и клад драгоценностей Киевской Руси. В окрестностях Сахновки имеются и другие городища.

Описание 
Городище расположено при въезде в село в урочище Девич-Гора на высоте 100 м над поймой левого берега реки Рось. Диаметр городища около 130 м. Поселение  овальной формы имеет площадь ок. 0,5 га. Ниже находится открытое селище. Обнаружены наземные жилища с глинобитными печами.

Здесь представлены археологические памятники от периода бронзового века до Средневековья.

Раскопки производились в 1901 г., и начиная с 1949 г. Исследовались 
поселения зарубинецкой культуры (III / II в. до н. э. — II в. н. э.), а также памятники с конца VII до IX веков.

Культурный слой городища насыщен древнерусской гончарной керамикой XII−XIII веков, железными предметами, серебряными, бронзовыми, стеклянными украшениями.

Сахновский клад 
Имеются следы разгрома в 1240 года. С этим временем связывают находки на городище в 1900 году нескольких кладов с дорогой утварью.

Самый знаменитый из кладов () включал 500 граммов золотых слитков, многочисленные изделия из золота, элементы трех княжеских женских головных уборов и золотые бармы (ожерелье, которое носилось поверх одежды) с эмалевыми изображениями святых. Найденные здесь же золотые монеты эпохи византийского императора Мануила I Комнина позволили археологам датировать клад примерно серединой XII века.

На золотой диадеме-ожерелье изображение сцены вознесения Александра Македонского. Диадема состоит из 9 пластин, похожая диадема найдена в Преславе (Болгария) в составе клада X века.

В XII веке этот сюжет. который восходит к «Александрии», был популярен на Руси, он служил символом апофеоза местных правителей.

Памятники типа Сахновка 
 особо выделил памятники типа Сахновка, отличающиеся полуземлянками с печью в углу, а также на основе керамики.

Эти памятники сменили пеньковскую культуру и колочинскую культуру в Поднепровье. Мартыновский клад возможно свидетельствует об этих событиях.

Памятники типа Сахновка соотносят с ранней фазой луки-райковецкой культуры конца VII века – VIII века.

По другой точке зрения, они соотносятся с волынцевскими поселениями VIII века — IX века на реке Рось.

См. также 
 Пастырское городище

Примечания

Литература 
 Ханенко Б. И., Ханенко В. И. Древности Поднепровья. К., 1902. Кн. 5
 Приходнюк О. М. Археологічнi пам’ятки Середнього Придніпров’я VI–IX ст. н. е. Київ, 1980
 Гавритухин И. О., Обломский А. М., Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 1996 (www.academia.edu), (PDF файл)
 Комар А. В. Поляне и северяне // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год. М., 2012

Городища Черкасской области
Скифские городища
Славянские городища
Клады Украины